Pertoltice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Pertoltice (okres Kutná Hora)
 Pertoltice (okres Liberec)
 Pertoltice pod Ralskem (okres Česká Lípa)